Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам. 

Яды биологического происхождения называются токсинами.

Яды и их действие изучает токсикология.
Яды биологического происхождения изучает токсинология (может рассматриваться как раздел токсикологии).

Большинство лекарств также являются ядами при передозировке. Отношение максимальной дозы лекарственного средства, не проявляющей токсичности, к дозе, дающей нужный эффект называется терапевтическим индексом.

Виды ядов

По их действию 
 Гематические яды (Heamotoxis) — яды, затрагивающие кровь.
 Нейротоксичные яды (Neurotoxis) — яды, поражающие нервную систему и мозг.
 Миотоксичные яды (Myotoxis) — яды, повреждающие мышцы.
 Гемотоксины (Haemorrhaginistoxins) — токсины, повреждающие кровеносные сосуды и вызывающие кровотечение.
 Гемолитические токсины (Haemolysinstoxins) — токсины, повреждающие красные кровяные тельца (эритроциты).
 Нефротоксины (Nephrotoxins) — токсины, повреждающие почки.
 Кардиотоксины (Cardiotoxins) — токсины, повреждающие сердце.
 Некротоксины (Necrotoxins) — токсины, неспецифически разрушающие ткани.
 Протоплазматические яды — яды, действующие на уровне клеток.
 Другие токсины

По происхождению 
 Природные (токсины) (также подразделяются на белковые (например рицин) и небелковые (например батрахотоксин)
 Бактериотоксины или бактериальные токсины (например, ботулотоксин (ботокс), тетанотоксин)
 Экзотоксины — токсины, секретируемые живой бактериальной клеткой в окружающую среду в процессе жизнедеятельности (например, грамположительные бактерии)
 Эндотоксины — токсины, выделяемые бактерией в окружающую среду при гибели (лизисе) бактериальной клетки. 
 Микотоксины (например, афлатоксины, Т-2, мускарин)
 Фитотоксины — яды растительного происхождения, как правило, алкалоидной природы (атропин, никотин и проч.)
 Яды животных — членистоногих (пчёл, ос, пауков, скорпионов, сколопендр и пр.), амфибий (саламандр, жаб), моллюсков (осьминогов), змей, медуз, и т. д.
 Тетродотоксины - четырехзубообразных (рыб иглобрюх, икре калифорнийского тритона, бычковых рыб, лягушек Ателопы)
 Яды минерального происхождения (растворимые минералы мышьяка)
 Искусственные (синтетические)
 Неорганические яды (например, неорганические соли, оксиды и галогениды мышьяка, ртути, свинца, кадмия, таллия, арсин, станнан, плюмбан, германы, большинство солей синильной кислоты и сама синильная кислота, азотистоводородная кислота и её соли, водорастворимые соли бария (например, хлорид бария), хлорциан)
 Органические яды (иприт, ртутьорганические соединения, кадмийорганические соединения, фосген, зоман, тетраэтилсвинец, ДДТ)
 Радиоактивные изотопы, как естественные, так и образующиеся искусственно в ОЯТ или при получении на линейных ускорителях и циклотронах (например, искусственные плутоний-239, америций-241, цезий-137, кобальт-60, стронций-90, полоний-210 (последний особо радиотоксичен, один из самых сильных ядов из всех известных науке. Входит в ряд урана-238, однако для практического использования в технике получают искусственно), а также члены рядов урана-238 (в особенности, радий-226, присутствующий в вековом равновесии в минералах урана), урана-235 и тория-232). Естественная и неустранимая радиоактивность калия, вызванная присутствием в нём естественного радиоактивного изотопа калия-40, не представляет опасности для жизни и здоровья. 
 Экотоксиканты (Экотоксины, например, диоксины)

Пути попадания ядов в организм 
 Пероральный путь
Поступление ядов в организм через рот является наиболее частой причиной отравлений. Он характерен для большинства бытовых и пищевых отравлений. При этом варианте отравления яды всасываются в организм во рту, например, цианиды, никотин, фенол, нитроглицерин и др., либо в желудочно-кишечном тракте. Кислая среда желудка способствует всасыванию органических кислот (в частности, барбитуратов) и липидофильных веществ, и в то же время препятствует всасыванию органических веществ основного характера (аминов, алкалоидов и др.). В тонкой кишке всасываются алкалоиды и липидорастворимые вещества

 Ингаляционный путь
Через верхние дыхательные пути в организм поступают ядовитые вещества, находящиеся в газообразном или аэрозольном состоянии (оксид углерода(II), формальдегид, сероводород), что часто наблюдается в плохо вентилируемых помещениях. Из-за большой поверхности бронхов и лёгочных альвеол эти вещества быстро попадают в кровь. Кроме того, твёрдые вещества в аэрозольном состоянии, оставшиеся в ротовой полости, вместе со слюной могут попасть и в желудок.

 Через кожу
Через кожу в организм человека попадают жирорастворимые яды, в частности, никотин, хлорированные углеводороды, соли ртути и таллия и др. Повреждение кожи в результате травм и ожогов облегчает проникновение через неё ядовитых веществ.

 Парентеральный путь (в результате инъекций)
 Через плаценту

Некоторые яды способны проникать от матери к плоду через плаценту: этанол, соли тяжёлых металлов, некоторые хлорсодержащие вещества и др.
 Ректальный путь

Пути вывода ядов из организма 

Яды подразделяются на метаболизируемые, выводимые и кумулятивные:
 Метаболизируемые яды (например, этанол) перерабатываются организмом, поэтому в небольших дозах опасности не представляют (например, этанол в квасе или кефире). 
 Не метаболизируемые (например, стрептомицин) выводятся в неизменном виде, в большинстве случаев с мочой. 
 Кумулятивные яды накапливаются в организме и не выводятся, например стронций-90 и радий ведут себя подобно кальцию — около 80 % поступившего в организм человека элемента накапливается в костной ткани. Также, кумулятивными ядами являются соединения кадмия, ртути и свинца.

См. также 
 Противоядие
 Токсикология
 ЛД50

Литература 
 Крамаренко В. Ф. Токсикологическая химия. — К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. — 447 с.
 Франк Коллар. История отравлений. Власть и яды. От античности до наших дней. М., Текст, 2010.

Примечания

Ссылки 

 Ида Даниловна Гадаскина «Яды — вчера и сегодня: Очерки по истории ядов»
 Журнал «Вокруг Света»: Ядовитая эволюция
 Spraying of Agent orange by US Army in Vietnam and its consequences
 Epandage de l’Agent Orange par l’US Army au Viêt Nam et ses conséquences
 Метаболические яды и сосуды

Токсикология